Prideaux désigne :

Personnalités 

 Brandon Prideaux (né en 1976), joueur américain de football,
 Edmund Prideaux (mort en 1659), avocat anglais et membre du Parlement,
 Humphrey Prideaux  (1648–1724), ecclésiastique et orientaliste anglais.
 John Prideaux (1578-1650), évêque anglais,
 Roger Prideaux (né en 1938), joueur anglais de cricket.

Personnage de fiction 

 Jim Prideaux, personnage créé par John le Carré.